Horney är ett svenskt och tyskt efternamn. Den 31 december 2021 var 68 personer med efternamnet Horney folkbokförda i Sverige.

Personer med efternamnet Horney
 Amanda Horney (1857–1953), svensk pionjär inom arbetarrörelsen
 Brigitte Horney (1911–1988), tysk skådespelare
 Jane Horney (1918–1945), svensk underrättelseagent, sannolikt mördad
 Jane Horney (TV-serie) – svensk-dansk dramaserie 1985
 Karen Horney (1885–1952), tysk psykoanalytiker
 Nils Horney (1895–1977), svensk journalist
 Torkel Horney (1860–1951)), svensk läkare

Källor

Svenska efternamn
Tyska efternamn